Ochoa est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est otsoa et qui signifie « le loup».

Patronyme 

 Annabelle Lopez Ochoa (1973-), danseuse et chorégraphe belgo-colombienne ;
 Arnaldo Ochoa Sanchez (1930-1989), général de division de l'armée cubaine ;
 Blanca Fernandez Ochoa (1963-2019), skieuse alpine espagnole ;
 Carlos Manuel Ochoa Nieves (1929-2008), botaniste et obtenteur péruvien ;
 Christina Ochoa (1985-), actrice espagnole ;
 David Ochoa (2001-), footballeur mexicain ;
 Diego Ochoa (1993-), cycliste colombien ;
 Eliades Ochoa (1946-), chanteur, guitariste et compositeur cubain ;
 Elisa Rosales Ochoa (1897-1978), infirmière et femme politique philippine ;
 Ellen Ochoa (1958-), astronaute américaine ;
 Eugenio de Ochoa (1815-1872), écrivain espagnol ;
  (1923-2002), narcotrafiquant du Cartel de Medellín, père des trois frères Ochoa (, Jorge Luis et Fabio) ;
 Fabio Ochoa Vásquez (1957-), narcotrafiquant du Cartel de Medellín, fils de  ;
 Francisco Fernández Ochoa (1950-2006), skieur alpin espagnol ;
 Francisco Javier Ochoa de Echagüen (1954-), joueur d'échecs espagnol ;
 Francisco Labastida Ochoa (1942-), économiste et homme politique mexicain ;
 Guillermo Ochoa (1985-), footballeur mexicain ;
 Israel Ochoa (1964-), cycliste colombien ;
 Jorge Luis Ochoa Vázquez (1950-2013), narcotrafiquant du Cartel de Medellín, fils de  ;
  (1946-2013), narcotrafiquant du Cartel de Medellín, fils de   ;
 Lorena Ochoa (1981-), golfeuse mexicaine ;
Margarita Ochoa, compétitrice de jiu-jitsu philippine ;
 Severo Ochoa (1905-1993), scientifique espagnol, lauréat du prix Nobel de physiologie ou médecine en 1959 ;
 Yola Ramírez Ochoa (1935-), joueuse de tennis mexicaine.

Toponyme 
 Emeterio Ochoa : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Libertador, dans l'État de Táchira au Venezuela.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme